Existen varios artículos que pueden hacer referencia al término Ministerio de Trabajo de España:

Ministerios de Trabajo de España 
 Ministerio de Trabajo (1977-1981), con Adolfo Suárez.
 Ministerio de Trabajo y de Sanidad y Seguridad Social, con Leopoldo Calvo-Sotelo;
 Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (1981-1996), con Leopoldo Calvo-Sotelo y Felipe González;
 Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, con José Luis Rodríguez Zapatero y José María Aznar;
 Ministerio de Trabajo e Inmigración, con José Luis Rodríguez Zapatero;
 Ministerio de Empleo y Seguridad Social, con Mariano Rajoy;
 Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, con Pedro Sánchez;
 Ministerio de Trabajo y Economía Social, con Pedro Sánchez.

Cronograma

Véase también 
 Historia de los ministerios de Trabajo de España